Черни́цын — русская фамилия. Известные носители:
 Черницын, Василий Юрьевич (род. 1977) — российский футболист.
 Черницын, Николай Николаевич (1883—1917) — горный инженер, один из основателей горноспасательного дела, учёный, основоположник исследования связи метана с углём и геологии метана.
 Черницын, Роман Владиславович (род. 1972) — российский музыкант, певец.